Гриньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Гриньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Гриньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона